Allsehendes Auge ist

 eine andere Bezeichnung für das Symbol „Auge der Vorsehung“
 der Spitzname für den russischen Militärnachrichtendienst Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije

Siehe auch:
 Auge Gottes
 Gottesauge